Житомирський планетарій — планетарій при Житомирському державному музею космонавтики.

Віталій Жолобов, льотчик-космонавт, президент аерокосмічного товариства України: «Щоб цей музей розцвів, треба добудувати, розширити це творіння людських рук. Космос завжди вабив людей. І вони б сюди йшли отримати ази розуміння космосу, долучитись до його таємниці».

У реконструйованому павільйоні передбачені планетарій, зала космічних тренажерів, бібліотека спеціальної й науково-фантастичної літератури, кімнати для клубів юних космонавтів.

Джерела 
 У Житомирі буде планетарій. 12 квітня 2006 

Планетарії України
Культура Житомира